Wang peut faire référence à :
 , un nom de famille chinois fréquent

Organisations
 Wang Laboratories, une société d'informatique américaine ;
 , une société de production de films d'animation taïwanaise.
 Samuel H. Wang High School for Girls, une école située à New York.

Géographie 
 la Wang est une rivière de Thaïlande.
 Wang est une commune de Bavière.
 Wang est une commune de Basse-Autriche.

Littérature 
 Wang est une série de romans de Pierre Bordage.
 Wang Jen-Ghié est un personnage de Tintin.
 Wang Pore est un personnage du manga Get Backers.
 Wang est un personnage du roman de Jules Verne, Les Tribulations d'un Chinois en Chine.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre